Die Swiss Indoors Basel 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis zum 26. Oktober 2014 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Valencia die Valencia Open 500 gespielt, die genau wie die Swiss Indoors Basel zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten. Der Austragungsort des Turniers war die St. Jakobshalle, die knapp hinter der Basler Stadtgrenze in Münchenstein liegt.

Titelverteidiger im Einzel war Juan Martín del Potro, der in den letzten zwei Finals zuvor den Lokalmatador Roger Federer jeweils in drei Sätzen besiegt hatte. Aufgrund einer langwierigen Verletzung am rechten Handgelenk hatte del Potro seine Saison vorzeitig beendet und trat daher nicht zur Titelverteidigung an. Auch sein Ersatzspieler Richard Gasquet, der mit einer Wildcard ausgestattet wurde, musste kurz vor Turnierbeginn wegen einer Blessur seine Absage bekanntgeben. Ebenfalls nicht dabei war dessen Landsmann Julien Benneteau, der ebenfalls kurz vor Turnierbeginn absagte.

Nachdem er noch im Vorjahr verletzungsbedingt auf die Teilnahme hatte verzichten müssen, trat der ehemalige Weltranglistenerste Rafael Nadal trotz entzündetem Blinddarm in diesem Jahr bei den Swiss Indoors Basel an. Die grösste Überraschung des Turniers gab es dann im Viertelfinal, als Nadal dem Wildcard-Spieler Borna Ćorić in zwei Sätzen unterlag und dieser in seiner zweiten Profisaison erstmals einen Halbfinal erreichte. Diesen verlor er gegen David Goffin, der wiederum im Final dem fünfmaligen Sieger Roger Federer deutlich in zwei Sätzen unterlag. Für Federer, der bereits elfmal den Final seines Heimturniers erreichte, war es der sechste Sieg in Basel sowie sein 82. Titel in seiner Karriere.

Im Doppel waren Treat Huey und Dominic Inglot die Titelverteidiger. Während Treat Huey nicht in Basel antrat, spielte Dominic Inglot neu an der Seite von Florin Mergea und scheiterte im Halbfinal an den späteren Turniersiegern Vasek Pospisil und Nenad Zimonjić. Für das kanadisch-serbische Duo war es der erste gemeinsame Titel auf der ATP World Tour. Bei Pospisil war dies der dritte Doppeltitel seiner Karriere und bei Zimonjić der insgesamt 53. Titel sowie sein vierter Erfolg in Basel, nachdem er bereits in den Jahren 2009, 2011 und 2012 das Turnier hatte gewinnen können.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Swiss Indoors Basel 2014 fand am 18. und 19. Oktober 2014 in der St. Jakobshalle statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Swiss Indoors Basel 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Website

Einzelnachweise 

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Münchenstein